L'A2 Basket League 2018-2019 è stata la 58ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 33ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Playoffs

Playout

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
A2 Basket League 2018-2019